Руј може бити:

 Руј (-{Cotinus}-), род листопадних дрвенастих биљака из породице -{Anacardiaceae}-.
 Руј (планина), планина у југоисточној Србији у општини Бабушница.